Lehner:
 Ernst Lehner (1912, Augsbourg – 1986, Aschaffenbourg), un footballeur puis entraîneur allemand
 Gerald Lehner (1963, Bad Gastein), un journaliste et écrivain autrichien
 Gerhard Lehner (mort en 2010), ingénieur du son allemand
 Mark Lehner, un archéologue-égyptologue nord-américain
 Martin Richard Lehner
 Robin Lehner (1991, Göteborg), un joueur professionnel de hockey sur glace suédois
 Waltraud Lehner (* 1940, Linz), une artiste autrichienne engagée

Patronyme allemand